Les Élections régionales de 1979 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1979) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1979
Haute-Autriche
Octobre 1979